Miejscowości w USA:
 Sciota – wieś w stanie Illinois, w hrabstwie McDonough
Gminy w USA:
 Sciota (ang. Sciota Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie McDonough
 Sciota (ang. Sciota Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Shiawassee
 Sciota (ang. Sciota Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Dakota